El término Metepec puede referirse a los siguientes lugares en México:

Estado de México
  a Metepec, un municipio del Estado de México;
  a Metepec, la cabecera del municipio anterior;

Estado de Hidalgo
  a Metepec, un municipio del estado de Hidalgo.
  Metepec, cabecera del municipio anterior.
 a Metepec Primero, localidad del municipio de Acatlán.
 a Metepec Segundo, localidad del municipio de Acatlán.

Estado de Puebla
  Metepec, una localidad del municipio de Zacatlán.
  Metepec, una localidad del municipio de Atlixco.